Dussek (Dusik, Dusík, Duschek) ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Adrian Dussek (1871–1930), österreichischer Genremaler
 František Josef Dusík (Franz Josef Dussek; 1765 – nach 1816), böhmischer Komponist
 Franz Xaver Duschek (František Xaver Dušek; 1731–1799), böhmischer Komponist, Cembalist und Pianist
 Gejza Dusík (1907–1988), slowakischer Komponist
 Johann Ladislaus Dussek (Jan Ladislav Dusík, Jan Ladislav Dussek, Johann Ludwig Dussek oder Jean Louis Dussek; 1760–1812), böhmischer Pianist und Komponist
 Olivia Dussek (Olivia Francisca Buckley-Dussek; 1799–1847), englische Pianistin, Harfenistin und Komponistin

Siehe auch:
 Dusek
 Dušek
 Duschek